Das Kandidatenturnier Jugoslawien 1959 war das vierte Kandidatenturnier des Schachweltverbandes FIDE und fand vom 6. September bis 31. Oktober 1959 in den jugoslawischen Städten Bled (Runden 1 bis 14), Zagreb (Runden 15 bis 21) und Belgrad (Runden 22 bis 28) statt. Die FIDE führte als neuen Austragungsmodus ein Vierfachrundenturnier mit 8 Teilnehmern ein. Die ersten drei Kandidatenturniere waren Doppelrundenturniere gewesen. Neben den sechs Bestplatzierten des Interzonenturniers 1958 nahmen auch Wassili Smyslow als Unterlegener der Schachweltmeisterschaft 1958 und Paul Keres als Zweitplatzierter des vorherigen Kandidatenturniers teil.

Es gewann Michail Tal und qualifizierte sich somit als Herausforderer von Weltmeister Michail Botwinnik in der Schachweltmeisterschaft 1960.

Abschlusstabelle

Literatur 
 Svetozar Gligorić und Wjatscheslaw Ragosin: Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft Bled-Zagreb-Belgrad 1959, Edition Olms, Zürich 1987 (Reprint). ISBN 3-283-00068-9.

Weblinks 
 Partien auf chessgames.com
 
 Highlights auf mark-weeks.com
 Bericht aus „Sowetski sport“

1959
Schachveranstaltung 1959
Schachwettbewerb in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Bled
Sportveranstaltung in Zagreb
Sportveranstaltung in Belgrad